Constandina Constantinou (griechisch Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου, * 6. Oktober 1963 in Nikosia) ist eine zyprische  Popsängerin und Komponistin. 

Sie wurde intern ausgewählt, zusammen mit dem Sänger Stavros Sideras für Zypern beim Eurovision Song Contest 1983 in München anzutreten. Mit dem Poptitel I agapi akoma zi landete das Duo auf Platz 16. Im Jahr 1987 erschien das Debütalbum der Sängerin, dem viele weitere folgten. Zum Repertoire gehören eigene Songs und auch poppige Coverversionen folkloristischer Titel. Sie komponierte Zyperns Beitrag beim Eurovision Song Contest 1997: Mana Mou (Platz 5).

Diskografie (Alben) 
Τραγούδια για την Κωνσταντίνα (Lyra, 1987)
Σε ζητώ (Lyra, 1988)
Στον επόμενο τόνο...και άλλες επιτυχίες της (Lyra, 1989)
Θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρο (Lyra, 1990)
Δυο τριαντάφυλλα (Lyra, 1991)
Μια Ελλάδα Φως (BMG, 1992)
Η καρδιά μου τραγουδά τη Μεσόγειο (BMG, 1993)
Χαμογελώ (BMG, 1994)
Έρχομαι (MINOS – EMI, 1996)
Δυνατά (MINOS, 1997)
Σημείο Επαφής (MINOS, 1999)
Λάθος (MINOS, 2002)
Τι μπήκε ανάμεσά μας (V2 Records, 2006)
Άγνωστο (V2 Records, 2009)

Weblinks 
 
 

Interpret eines zyprischen Beitrags beim Eurovision Song Contest
Popsänger
Komponist (Zypern)
Zyprer
Geboren 1963
Frau